Gayette ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Marie von Gayette-Georgens (1817–1895), Schriftstellerin
 Karl Ludwig von Gayette (1773–1856), preußischer Generalmajor
 Pierre de Gayette (1688–1747), deutscher Architekt französischer Herkunft, der als Ingenieurkapitän und Hofbaumeister unter König Friedrich Wilhelm I. in Potsdam wirkte